274020 Skywalker – asteroide della fascia principale
 Anakin Skywalker – personaggio immaginario dell'universo fantascientifico di Guerre stellari
 Luke Skywalker – personaggio immaginario dell'universo fantascientifico di Guerre stellari
 Skywalker Ranch – ranch cinematografico del regista, sceneggiatore e produttore George Lucas 
 Skywalker Sound – azienda specializzata in effetti sonori
 Skywalker – singolo di Denzel Curry del 2017